La 1. Division 1975 è stata la 62ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Køge BK, al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Bjarne Petersen del KB con 25 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Køge BK Campione di Danimarca 1975.
 Køge BK ammesso alla Coppa dei Campioni 1976-1977.
 Holbæk B&I e Næstved IF ammesse alla Coppa UEFA 1976-1977.
 Slagelse B&I e B 1909 retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1975
Campionato danese di calcio